

Кільдюшево — село, Тетюський район, Татарстан
 Кільдюшево — присілок, Яльчицький район, Чувашія